Hr. Ms. Boeroe (ex HMAS Toowoomba), een Nederlands fregat van de Batjanklasse.
 Hr. Ms. Isaac Sweers, een Nederlands snelfregat van de Van Speijkklasse.